Mittelmark steht für
 Mittelmark historische Region der Mark Brandenburg zwischen den Altmark und Neumark 
 Mittelmark (Provinz) der hohenzollernschen Gebiete des Königreichs Preußen (1713) 
 Potsdam-Mittelmark Landkreis in Brandenburg

Siehe auch:
 Mittlere Mark